est la  du groupe AAA. Il est sorti sous le label Avex Trax le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon et reste classé 9 semaines, pour un total de  exemplaires vendus. Il sort en format CD, 2CD+DVD (édition régulière), 2CD+DVD (édition limitée = 2chansons+1 clip bonus), et 2CD+2DVD.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album d'AAA
Album musical sorti en 2008